Tamasu bezeichnet:
 Tamasu (Unternehmen), ein japanischer Tischtenniszubehör-Hersteller

Tamasu ist der Familienname folgender Personen:
 Hikosuke Tamasu (1920–2004), japanischer Tischtennisspieler und Unternehmer
 Kichiji Tamasu (um 1935–1956), japanischer Tischtennisspieler